

Особи 
 Раша Срака — словенська дзюдоїстка

Топоніми

Раша — зневажлива назва Московії, Росії

Раша (Нью-Йорк) — місто,.
 Раша (Огайо) — поселення.

Інше 
 Раша (тканина)